Тире — знак препинания
 Тире — один из символов азбуки Морзе
 Тире (Измир) — город в Турции
 Тире — этноним, чаще всего означает надродовое колено племени у туркмен, иногда совпадает с понятием рода.

См. также 
 Тир